Жан Прюдомм (; крещён 23 ноября 1732, Ролле, кантон Во, Швейцария — 20 июля 1795, Ла-Нёввиль) — швейцарский живописец.

Биография 
Обучался живописи в Париже. Ученик Жана-Батиста Лепренса и Жана-Батиста Грёза.

Творил одновременно с А. Граффом, И. Шалчем, А. Кауфман, И. Г. Фюссли, главным образом, в Женеве, Лозанне , Невшателе и Берне .

Также работал в качестве чертёжника.

Творчество 
Жан Прюдомм — художник-жанрист, пейзажист, портретист и анималист. Наиболее известен портрет Франца Рудольфа фон Фришинга, швейцарского аристократа, военного и государственного деятеля, полковника швейцарской гвардии на службе Голландии, промышленника, написанный в 1785 г.

В коллекции Национального музея Шотландии хранится картина Прюдомма «Портрет Дугласа, 8-го герцога Гамильтона со своим врачом доктором сэром Джоном Муром и его старшим сыном Джоном за планом Гран-тура».

В 1789 г. создал портрет Фридриха Вильгельма II, который находится ныне в Женевском музее искусства и истории города Невшатель.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Jean Preud’homme (1732—1795)

Художники XVIII века
Художники-портретисты Швейцарии
Художники-пейзажисты Швейцарии
Художники-жанристы Швейцарии
Художники-анималисты Швейцарии